Села:
 Ремівка — Запорізька область, Гуляйпільський район
 Ремівка — Полтавська область, Лубенський район